Bora peut désigner :
 La bora est le nom d'un vent du Nord-Est qui souffle sur la mer Adriatique, la mer Noire, la Grèce et la Turquie.
 La Volkswagen Bora est un modèle d'automobile du constructeur allemand Volkswagen.
 La Maserati Bora est un modèle d'automobile du constructeur italien Maserati.
 Bora-Bora est une des îles Sous-le-Vent de l'archipel de la Société en Polynésie française.
 Bora est un woreda de la région Oromia en Éthiopie.
 Borá est une municipalité dans l'État de São Paulo au Brésil.
 Bora est une langue witotoane parlée au Pérou, au Brésil et en Colombie.
 Bora Milutinović est un ancien joueur serbe de football devenu entraîneur.
 Bora (comics) est un personnage créé par Marvel Comics ayant des pouvoirs relatifs aux vents.
 La classe Bora est une corvette-aéroglisseur de la marine russe.
 L'équipe cycliste allemande Bora-Argon (2015-2016) puis Bora-Hansgrohe (2017-)
 La société autrichienne BORA Lüftungstechnik GmbH, fabricant de hottes aspirantes basé à Niederndorf et sponsor de l'équipe cycliste qui précède.
 Le Bora est un missile balistique tactique turc.
 Partha Pratim Bora (1989-) est un avocat et homme politique indien.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme